Oude Muziek
Musica Antiqua Köln
MAfestival